Піски — осадова уламкова гірська порода.
 Піски глибоководні
 Піски елювіальні
 Піски льодовикові
 Піски морські та озерні
 Піски розсипів
 Піски рудні
 Піски рухомі
 Піски сипучі
 Піски скляні

Піски — село, Мінська область, Пуховицький район
 Піски — село, Мінська область, Борисовський район

Піски — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область

Піски — присілок, Гагарінський район, Смоленська область
 Піски — село, Далматовський район, Курганська область
 Піски — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Піски — селище, Новохоперський район, Воронезька область
 Піски — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Піски — село, Павловський район, Воронезька область
 Піски — село, Петровськ-Забайкальський район, Забайкальський край
 Піски — село, Петропавловський район, Воронезька область
 Піски — село, Поворинський район, Воронезька область
 Піски — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Піски — село, Цілинний округ, Курганська область
 Піски — село, Юргамиський район, Курганська область

Піски — село, Волинська область, Луцький район
 Піски — село, Житомирська область, Житомирський район
 Піски — село, Житомирська область, Коростенський район
 Піски — село, Житомирська область, Попільнянська селищна громада
 Піски — село, Київська область, Іванківський район
 Піски — село, Луганська область, Старобільський район
 Піски — село, Львівська область, Золочівський район
 Піски — село, Львівська область, Львівський район, Великолюбінська селищна громада
 Піски — село, Львівська область, Львівський район, Щирецька селищна громада
 Піски — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Піски — село, Миколаївська область, Новоодеський район
 Піски — село, Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Піски — село, Полтавська область, Лохвицький район
 Піски — село, Полтавська область, Лубенський район
 Піски — село, Сумська область, Буринський район
 Піски — село, Сумська область, Охтирський район
 Піски — село, Сумська область, Роменський район
 Піски — село, Харківська область, Валківський район
 Піски — село, Харківська область, Дворічанський район
 Піски — село, Чернігівська область, Бахмацький район
 Піски — село, Чернігівська область, Бобровицький район
 Піски — село, Чернігівська область, Корюківський район
 Піски — село, Чернігівська область, Чернігівський район
 Піски — селище, Донецька область, Ясинуватський район
 Піски — колишній населений пункт Васильківського району Київської області.
 Піски — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією
 Піски — залізнична станція Південно-Західної залізниці
 Піски — заповідне урочище у Львівській області

Див. також 
 Пісок (значення)
 Піски Каланшо
 Піски-Радьківські
 Піски-Річицькі
 Піски-Удайські